Turniej miksta US Open 2008 odbył się w dniach 27 sierpnia – 4 września 2008 roku.

Tytułu z 2007 roku broniła para białoruska Wiktoryja Azaranka/ Maks Mirny. W tym roku tylko Mirnyj brał udział w turnieju par mieszanych, w parze z Anną Czakwetadze odpadł w pierwszej rundzie po porażce z parą Jonas Björkman/ Nadieżda Pietrowa.

Nowymi mistrzami zostali Cara Black z Zimbabwe oraz reprezentant Indii Leander Paes, którzy w finale pokonali partnerkę deblową Cary Amerykankę Liezel Huber i Brytyjczyka Jamiego Murraya 7:6(6), 6:4.

W turnieju wzięli udział dwaj Polacy: Mariusz Fyrstenberg (w parze z Jeleną Wiesniną) oraz Marcin Matkowski, którego partnerką była Dunka Caroline Wozniacki. Zarówno Matkowski, jak i Fyrstenberg zakończyli swój udział w US Open 2008 w drugiej rundzie.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra mieszana